Губернатор Вермонта () — глава исполнительной власти американского штата Вермонт. До 1870 года Вермонт избирал своих губернаторов сроком на один год, а с 1994 года Вермонт является одним из двух штатов США (другим является Нью-Гэмпшир), который избирает губернаторов на двухлетний срок.

История 
С момента основания Республиканской партии в 1850-х и до 1960-х только республиканцы побеждали на выборах губернатора штата и сенаторов США от Вермонта. Одним из способов, который сделал это возможным, было введение так называмого «Горного правила» (), неформального механизма, ограничивающего пул кандидатов на любых выборах.

В соответствии с положениями «Горного правила» один сенатор США от Вермонта должен был быть жителем восточной стороны Зелёных гор, а другой — западной. Посты губернатора и вице-губернатора по очереди занимали жители восточной и западной стороны. Кандидатам на пост губернатора и вице-губернатора было разрешено два однолетних срока, а позже — один двухлетний срок. В течение почти 100 лет кандидаты от республиканцев на посты в Вермонте соглашались соблюдать «Горное правило» в интересах единства партии. Несколько факторов привели к ослаблению «Горного правила», в том числе давний политический спор между консервативным () и либеральным (—) крыльями партии; использование праймериз вместо соглашений по выбору кандидатов; введение прямых выборов сенаторов США; а также активизация третьих партий, в том числе прогрессистов Теодора Рузвельта и . В 1960-х годах поправение Республиканской партии, рост популярности Демократической партии Вермонта и строительство межштатной автомагистрали Interstate 89 также способствовали отказу от «Горного правила» и падению монополии республиканцев на власть. Хотя I-89 — это маршрут с севера на юг, магистраль пересекает Вермонт с юго-востока на северо-запад на большей части своей длины в пределах штата и изменила представление ег жителей о том, как он разделён.

Список губернаторов Республики Вермонт

Список губернаторов штата Вермонт 
Политические партии

Примечания

Ссылки 
 

Вермонт
Губернаторы